La famiglia Adam fu un'importante dinastia di scultori francesi del XVII e XVIII secolo.

Le origini della famiglia risalgono a Sigisbert Adam, scultore, e a Lambert Adam, entrambi attivi in Lorena nella seconda metà del XVII secolo.

Il figlio di Lambert, Jacob-Sigisbert Adam, operò essenzialmente a Nancy. I suoi tre figli furono tutti scultori (i più celebri della famiglia):

 Lambert-Sigisbert Adam (1700-1759), detto Adam l'aîné;
 Nicolas-Sébastien Adam (1705-1778), detto Adam cadet; 
 François Gaspard Balthazar Adam (1710-1761).

Anche due figli di Nicolas Sébastien furono importanti artisti:
 Jean Charles Nicolas Adam, pittore;
 Gaspard Louis Adam, scultore.

Lo scultore Claude Michel, detto Clodion, era figlio di Anna Adam, figlia di Jacob Sigisbert, e fu allievo dello zio Lambert Sigisbert.

Scultori francesi
Famiglie francesi